Geografia: 
 L'Imbabura és una muntanya de l'Equador.
 La província d'Imbabura és una de les 22 províncies de l'Equador, amb capital a Ibarra.